Игорь Михайлович Калугин (, с. Волчанка, Омская область, РСФСР, СССР — , Москва, Российская Федерация) — советский и российский военачальник, военный лётчик. Командующий Дальней авиацией (1990—1997), генерал-полковник авиации (24.10.1991).

Биография 
В 1955 году поступил в Омское военное авиационное училище лётчиков. После его окончания в 1959 году проходил службу в частях Дальней авиации на должностях правого лётчика — помощника командира корабля и командира корабля.

С 1967 года — слушатель командного факультета Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина.

После окончания академии в 1970 году командовал отрядом, эскадрильей, полком и 73 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией стратегических бомбардировщиков. 

После окончания в 1984 году Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова проходил службу заместителем командующего 37-й ВА ВГК (СН) по боевой подготовке, командующим 30-й ВА ВГК (1985—1989), первым заместителем командующего Дальней авиацией ВВС.

С ноября 1990 г. по ноябрь 1997 г. — командующий Дальней авиацией ВВС.

После увольнения в запас в 1997 году работал консультантом командующего Дальней авиацией ВВС.

Скончался 29 июня 2009 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Орден "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" II степени
 Орден "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" III степени
 Медали
 Заслуженный военный лётчик СССР (1984).

Источники 
 http://www.redstar.ru/2009/07/01_07/1_07.html

Выпускники Омского военно-авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Умершие в Москве
Командующие Дальней авиацией
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС